

Населені пункти та їхні частини
 Вітольдув — село в гміні Константинув Більського повіту Люблінського воєводства
 Вітольдув — село в гміні Ланента Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Вітольдув — село в гміні Відава Ласького повіту Лодзинського воєводства
 Вітольдув — село в гміні Ґлухув Скерневицького повіту Лодзинського воєводства
 Вітольдув — село в гміні Тересін Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Вітольдув — село в гміні Щавін-Косьцельни Ґостинінського повіту Мазовецького воєводства
 Вітольдув — село в гміні Желязкув Каліського повіту Великопольського воєводства
 Вітольдув — колонія в гміні Войславичі Холмського повіту Люблінського воєводства
 Вітольдув — колонія в гміні Тересін Сохачевського повіту Мазовецького воєводства

Примітки